

Filozófia

Számítástechnika

Szállítás

Helyek

Egyesült Államok

Művészetek és szórakoztatás

Könyvek

Szobrok

Egyéb művészetek

Matematika és fizika

Sport

Egyéb felhasználások

Film és televízió

Zene

Albumok
 Freedom, Akon harmadik stúdióalbuma
 Freedom (Neil Young-album)

Dalok

 Freedom (Mac & Katie Kissoon-dal)
 Freedom (Paul McCartney-dal)
 Freedom (Rage Against the Machine-dal)
 Freedom (Sugababes-dal), a Sugababes 2011-es promóciós dala
 Freedom (Wham!-dal)
 Freedom (Pharrell Williams-dal)
 Freedom (George Michael-dal) (1990)